Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Łazutkin – białoruski biegacz narciarski
 Aleksandr Łazutkin – rosyjski kosmonauta